Премия «Оскар» за лучшую оригинальную музыку к фильму () ежегодно вручается Американской академией киноискусства за музыку, написанную композитором специально для фильма.

Победители и номинанты 
Ниже приводится список номинированных композиторов по годам, в котором перечислены и фильмы и композиторы.

1930е

1940е

1950е

1960е

1970е

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Статистика

Заметки

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучшую музыку к фильму в базе данных американской киноакадемии

Музыка к фильму
Музыкальные кинопремии